Посоондо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель.  Население — 1 792 человека (на 2010 год). Расстояние — 34 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Альбасете